Hubbard Lake steht für:

 Hubbard Lake (Michigan), See in Michigan
 Hubbard Lake (Alcona County), Siedlungsgebiet in Michigan
 Hubbard Lake (Alpena County), Ort in Michigan